Seco steht für:

 Seco (Kentucky), ein Ort im Letcher County, im US-Bundesstaat Kentucky
 Seco (Insel), eine philippinische Insel

Seco ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Seco Serrano (1923–2020), spanischer Historiker
 Jesús María Aristín Seco (* 1954), spanischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Yurimaguas
 Juan de Dios Román Seco (1942–2020), spanischer Handballtrainer, Handballfunktionär 
 Manuel Seco y Reymundo (1928–2021), spanischer Lexikograph, Philologe und Hispanist
 Rafael Seco y Sánchez (1895–1933), spanischer Hochschullehrer und Linguist

Siehe auch:
 SECO
 Secco
 Seko